CART steht für:
 Championship Auto Racing Teams Inc., US-amerikanische Rennsportorganisation der Champ Car-Rennserie 1979–2007
 CART (Algorithmus), der Algorithmus der Classification And Regression Trees
 CART (Software), eine Data-Mining-Software, die die den CART-Algorithmus nutzt
 Center of Automotive Research and Technology, interdisziplinärer Institutsverbund für Automobilforschung
 cocaine and amphetamine regulated transcript, ein Neuropeptid
 Christian African Relief Trust, Hilfsorganisation für Afrika, mit Sitz in West Yorkshire, England

CAR-T steht für:
 Chimäre Antigen-Rezeptor-T-Zelle, zur zellbasierten Gentherapie von Krebserkrankungen, siehe CAR-T-Zell-Therapie

cART steht für:
 combined Anti-Retroviral Therapy, siehe Antiretrovirale Therapie

Cart bezeichnet:
 Cart (Clyde), Nebenfluss des Clyde in Schottland
 Golfcart, Transportfahrzeug auf einem Golfplatz, siehe Golfmobil

Cart ist der Familienname folgender Personen:
 Jaques Cart (1828–1913), Schweizer evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
 Karl Cart (1906–1988), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carte
 Kart (Begriffsklärung)
 Card
 Kard
 Karth

Abkürzung